Ca' da Mosto, Venezia, Cannaregio, San Canciano
 Palazzo da Mosto, Venezia, Cannaregio, San Leonardo
 Palazzo da Mosto, Venezia, San Polo, San Cassiano
 Palazzo da Mosto, Reggio Emilia